

Spielsystem 
In der Hauptrunde der kroatischen Basketball-Liga (A1-Liga) wird ohne die Topteams die reguläre Saison gespielt. Die bestplatzierten Vereine der letzten Saison (zurzeit sind es vier Vereine) spielen die Hauptrunde in der ABA-Liga. Erst nachdem diese Liga zu Ende gespielt wurde stößt man zur heimischen Liga dazu. Die ABA-Liga ist eine überregionale Liga, die die besten Vereine des ehemaligen Jugoslawiens beinhaltet. In der heimischen Liga werden somit die ersten vier Teams nach Hin- und Rückrunde mit den vier Teilnehmern der ABA-Liga in eine Zwischenrunde gesteckt. Die vier besten Teams der Zwischenrunde qualifizieren sich für das Final Four. Sollte man in der ABA-Liga insgesamt schlecht abschneiden, so bekommt das jeweilige Land weniger Startplätze in der Liga. Kroatien hat derzeit vier Startplätze inne, jedoch nur weil die Teilnehmer aus Mazedonien in dieser Saison nicht angetreten sind.

Kroatische Meister und Pokalsieger (Herren) 

Anmerkung: Die Teams wurden ohne Beinamen ihrer Sponsoren aufgelistet.

Statistik

Kroatische Meister und Pokalsieger (Damen) 

Anmerkung: Die Teams wurden ohne Beinamen ihrer Sponsoren aufgelistet.

Statistik

Punkteverteilung 
Die Teilnehmer für die nächste Saison in den Europaligen werden durch die Punkteverteilung in der laufenden Saison bestimmt. Punkte kann man in allen Wettbewerben sammeln an denen man teilnimmt. Da Kroatien nur einen Teilnehmer in die Europaleague entsenden darf, muss dieser in allen Wettbewerben möglichst die meisten Punkte sammeln. Es folgt die Übersicht der einzelnen Wettbewerbe mit möglichen Punkten die man erreichen kann.

Kroatische Meisterschaft 
Hier spielen zuerst 10 Vereine aus Kroatien eine Hin und Rückrunde. Die Besten Vier treffen in einer achter Miniliga dann auf die aktuellen vier kroatischen Vertreter in der ABA-Liga (die ABA-Liga ist eine überregionale Liga und höher gestellt als die kroatische Meisterschaft). In dieser Mini Meisterliga kann man folgende Punkte durch Platzierung erreichen:

1. Platz – 35 Pkt
2. Platz – 27 Pkt
3. Platz – 19 Pkt
4. Platz – 9 Pkt

Kup Krešimira Ćosića – Kroatischer Pokal 
Auch hier nehmen nur kroatische am Wettbewerb teil. Teilnehmer sind aus der ABA-Liga, der kroatischen ersten sowie zweiten Liga. Punkte wie folgt:

Sieger – 5 Pkt
Finalist – 3 Pkt
Halbfinalist – 1 Pkt

NLB liga (ABA-Liga) 
Dies ist ein Überregionaler Wettbewerb in dem Vereine aus Slowenien, Kroatien, Bosnien, Serbien und Montenegro teilnehmen. In der Vergangenheit hatte man auch Gastvereine in diesem Wettbewerb, so waren dies Maccabi Tel Aviv aus Israel und CEZ Nymburk aus der Tschechischen Republik. Mit einer guten Platzierung im laufenden Wettbewerb bei 16 Teams kann man schon Punkte erreichen, die ersten vier aus dem laufenden Wettbewerb nehmen am Final Four teil und erhalten somit die meisten Punkte, Verteilung wie folgt:

1. Platz – 40 Pkt
2. Platz – 35 Pkt
3. Platz – 30 Pkt
4. Platz – 25 Pkt
5. Platz – 20 Pkt
6. Platz – 15 Pkt
7. Platz – 10 Pkt
8. Platz – 5 Pkt

Euroliga 
Der höchste europäische Wettbewerb. Jeder Teilnehmer bekommt für die Teilnahme schon 5 Pkt. erreicht man die Top 16 gibt es 10 Pkt. Viertelfinale und Final Four kann man folgend sehen:

Final Four – 20 Pkt
Viertelfinale – 15 Pkt
Top 16 – 10 Pkt
Reguläre Saison – 5 Pkt

Eurocup 
Der zweitstärkste europäische Wettbewerb. Auch hier gibt es für die Teilnahme schon 2 Pkt. Die Verteilung der weiteren Punkte wie folgt:
Halbfinale – 8 Pkt
Viertelfinale – 6 Pkt
Achtelfinale – 4 Pkt
Reguläre Saison – 2 Pkt

Der Sieger in diesem Wettbewerb ist automatisch für die Euroliga qualifiziert.

Eurochallenge 
Der schwächste europäische Wettbewerb. Auch hier gibt es schon in der Startphase 1 Pkt für die Teilnahme. der Rest siehe Tabelle:

Halbfinale – 4 Pkt
Viertelfinale – 3 Pkt
Achtelfinale – 2 Pkt
Reguläre Saison – 1 Pkt